Виталий Фёдорович Волков (22 декабря 1924 — 23 декабря 2021) — советский военачальник, генерал-лейтенант (1982). Начальник УВВ МВД СССР по Казахской ССР и Киргизской ССР (1975—1980) и по Волго-Вятской зоне (1980—1985).

Биография 
Родился 22 декабря 1924 года в селе Большое Кузьминское Владимирской области в крестьянской семье.

С августа 1942 года после окончания двух курсов Южно-Подольского педагогического училища был призван в ряды Красной Армии и направлен в действующую армию. Участник Великой Отечественной войны, с 1942 по 1943 годы — стрелок учебного полка и старший разведчик гаубичного дивизиона, с 1943 по 1944 годы — помощник командира взвода отдельного истребительного противотанкового полка Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Ф. Э. Дзержинского, участвовал в обороне города Москвы.

С 1944 по 1945 и с 1945 по 1947 годы — курсант Орджоникидзевского военного училища НКВД СССР имени С. М. Кирова и Московского военного училища войск НКВД СССР. С 1947 по 1951 годы служил в войсках МГБ Украинской ССР — командир взвода и роты 2-го отдельного стрелкового батальона. Участник боевых действий против бандеровского подполья УПА.

С 1951 по 1952 годы — командир 1-й учебной группы 2-го отдельного дивизиона внутренней охраны МГБ СССР.

В 1956 году окончил Военный институт МГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. С 1956 по 1958 годы — начальник штаба дивизиона, с 1958 по 1961 годы — помощник начальника штаба по боевой подготовке, с 1961 по 1962 годы — командир 1-го дивизиона 76-го Пермского полка 8-й Свердловской дивизии войск конвойной охраны МВД СССР.

С 1962 года — начальник штаба 516-го полка 92-й дивизии внутренних войск МОП РСФСР. С 1962 по 1965 годы — начальник штаба 238-го полка 50-й дивизии конвойной охраны МОП РСФСР.
С 1965 по 1968 годы — начальник оперативного отделения — заместитель начальника штаба 48-й дивизии конвойной охраны МОП РСФСР.

С 1968 по 1971 годы — начальник штаба, с 1971 по 1975 годы — командир 91-й конвойной дивизии МВД СССР.

С 1975 по 1980 годы — начальник УВВ МВД СССР по Казахской ССР и Киргизской ССР. С 1980 по 1985 годы — начальник УВВ МВД СССР по Волго-Вятской зоне, считается родоначальником Приволжского регионального командования ВВ МВД России.

С 1985 года на пенсии, жил в Нижнем Новгороде.

Скончался 23 декабря 2021 года.

Награды 

 Орден Октябрьской революции
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За боевые заслуги»

Звание 
 Заслуженный работник МВД
 Почётный гражданин Нижнего Новгорода.

Примечания

Литература 
 История внутренних войск МВД России: военно-исторический труд в пяти томах / В. Ю. Новожилов и др.; МВД РФ, ГК ВВ МВД России. — 3-е изд., доп. — : На боевом посту, 2016 г. — ISBN 978-5-9906485-7-9
 Органы и войска МВД России: краткий исторический очерк: указатель имён / подгот.: В. Ф. Некрасов и др. — : Объед. ред. МВД России, 1996 г. — 464 с. — ISBN 5-850024-040-3
 МВД России : Энциклопедия / Гл. ред. В. Ф. Некрасов. —  : Объед. ред. МВД России : ОЛМА-Пресс, 2002 г. — 623 с. — ISBN 5-224-03722-0
 Солдаты Победы : кн. о фронтовиках Владимирской обл. — ветеранах Великой Отечественной войны 1941—1945 гг / Администрация Владимирской обл.; сост.: Е. И. Селиверстов и др. — Владимир : Фолиант, Т. 1. — 2005 г. — 478 с. — ISBN 978-5-903738-01-4

Ссылки 
 
 
 

Родившиеся в Кольчугинском районе
Выпускники Московского пограничного института ФСБ России
Выпускники военного института КГБ при Совете министров СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Почётные граждане Нижнего Новгорода
Долгожители России